Hartheim peut désigner:
 Hartheim am Rhein en Allemagne ;
 Hartheim (Alkoven) en Haute-Autriche, ici :
 le château de Hartheim,
 le centre de mise à mort de Hartheim.